Anders Rönnlund kan syfta på 

Anders Rönnlund (1915–1968), militär
Anders Rönnlund (född 1951), konstnär